Bellion ist der Familienname folgender Personen:

 David Bellion (* 1982), französischer Fußballspieler
 Jon Bellion (* 1990), US-amerikanischer Popmusiker und Songwriter
 Uta Bellion (* 1956), geb. von Strünck, deutsch-britische Ingenieurin und Umweltaktivistin